Кресі́-ла-Шапе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на схід від Парижа, 40 км на північний схід від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1746 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4376,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Кресі-ла-Шапель 
 [ Розташування муніципалітету Кресі-ла-Шапель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна